200 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 11 sierpnia, a finał konkurencji 12 sierpnia.

Minima kwalifikacyjne wyznaczone przez FINA wyniosły 2:10,60 (minimum A) i 2:15,17 (minimum B).

Tytułu mistrzyni olimpijskiej z Londynu broniła Melissa Franklin.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem grzbietowym kobiet